I bambini della ferrovia o I figli della ferrovia (The Railway Children) – romanzo di Edith Nesbit
 The Railway Children – serie televisiva del 1957
 The Railway Children – miniserie televisiva del 1968
 Quella fantastica pazza ferrovia (The Railway Children) – film del 1970 diretto da Lionel Jeffries
 I ragazzi della stazione (The Railway Children) – film per la televisione del 2000 diretto da Catherine Morshead
 The Railway Children – gruppo musicale britannico